Het ATP-toernooi van Johannesburg (officieel het SA Tennis Open) van 2011 vond plaats van 31 januari tot en met 6 februari 2011 in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Montecasino complex.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Johannesburg
ATP-toernooi van Johannesburg